Turtle Lake ist der Name folgender Orte:
 Turtle Lake (Louisiana)
 Turtle Lake (Montana)
 Turtle Lake (North Dakota)
 Turtle Lake (Wisconsin), im Barron und im Polk County
 Turtle Lake (Walworth County, Wisconsin)
 Turtle Lake (Town, Barron County), Town(ship) in Wisconsin
 Turtle Lake (Town, Walworth County), Town(ship) in Wisconsin

Turtle Lake ist der Name folgender Seen:
 Turtle Lake (Hamilton) in den Hamilton Gardens, Hamilton, Neuseeland
 Turtle Lake (Saskatchewan), in Kanada
 Turtle Lake (Tbilisi), in Georgien
 Turtle Lake (Union City, Michigan), in Union City (Michigan)

Siehe auch:
 Turtle Lake Township